Borea – polski zespół muzyczny
 „Borea” – włoski niszczyciel typu Nembo z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Borea” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej